Douglas Speck (Welland, Ontario, 1963. február 8. –) kanadai jégkorongozó.

Pályafutása
Komolyabb junior karriejét az OPJHL-es Aurora Tigersben kezdte 1979-ben. Ezután 1980–1983 között az Ontario Hockey League-es Peterborough Petesben játszott, ahol legjobb szezonjában 52 mérkőzésen 29 pontot szerzett. Az 1981-es NHL-drafton a Colorado Rockies az ötödik kör 87. helyén draftolta. A National Hockey League-ben sosem játszott. Ezután sokáig nem játszott de 1986–1987-ben nyolc mérkőzésen jégre lépett az IHL-es Muskegon Lumberjacks színeiben. Két asszisztott jegyzett.

Források
Statisztika
Adatok
Adatok

1963-ban született személyek
Élő személyek
Kanadai jégkorongozók
A Colorado Rockies (NHL) által draftolt játékosok